est un bourg du district d'Esashi, situé dans la sous-préfecture de Sōya, sur l'île de Hokkaidō, au Japon.

Géographie

Situation 
Le bourg d'Esashi est situé dans le sud-est de la sous-préfecture de Sōya, au bord de la mer d'Okhotsk, au Japon.

Démographie 
Au , la population d'Esashi s'élevait à  répartis sur une superficie de .

Climat

Culture 
Le Okhotsk Museum Esashi est un musée d'histoire naturelle inauguré en 1999, essentiellement consacré à l'histoire et à l'environnement de la mer d'Okhotsk et de ses alentours.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

Municipalité dans la préfecture de Hokkaidō
Bourg au Japon